Сезон 2017/18 является 86-м для клуба «Детройт Ред Уингз» и 92-м в истории франшизы. Этот сезон стал для «Детройта» первым на «Литтл Сизарс-арене».

Положение в регулярном чемпионате

В конференции

В дивизионе

Расписание и результаты матчей

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Статистика игроков

Регулярный чемпионат. Полевые игроки

Регулярный чемпионат. Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика игрока указана только за «Детройт».
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Детройт».

Текущий состав 
по состоянию на 7 апреля

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Драфт расширения

Подписание контрактов

Драфт

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт «Детройт Ред Уингз» 

2017/2018
НХЛ в сезоне 2017/2018